Bartoš oder Bartos steht für:

 Bartos, ungarischer Name der Gemeinde Bartošova Lehôtka in der Slowakei
 Vojenské velitelství Velké Prahy Bartoš, Widerstandsgruppe des tschechoslowakischen Widerstands 1939–1945

Bartoš oder Bartos ist der Familienname folgender Personen:
 Adam Bartoš (* 1980), tschechischer Politiker und Journalist
 Adam Bartoš (Volleyballspieler) (* 1992), tschechischer Volleyballspieler
 Alfréd Bartoš (1916–1942), tschechoslowakischer Oberleutnant und Widerstandskämpfer
 Barbara Bartos-Höppner (1923–2006), deutsche Schriftstellerin
 Erzsébet Bartos (* 1941), ungarische Leichtathletin

 František Bürger-Bartoš (1898–1964), tschechoslowakischer General und Widerstandskämpfer
 Ivan Bartoš (* 1980), tschechischer Politiker (ČPS)
 Jan Zdeněk Bartoš (1908–1981), böhmischer Komponist
 Jaromír Bartoš (1927–1972), tschechischer Philosoph
 Josef Bartoš (1887–1952), tschechischer Kritiker und Publizist
 Július Bartoš (+ 1902 in Siebenbürgen, Rumänien), ungarischer Tenor
 Karl Bartos (* 1952), deutscher Musiker
 Magdalena Bartoş (* 1954), rumänische Fechterin
 Peter Bartoš (* 1973), slowakischer Eishockeyspieler
 Rita Bartos (1925–1985), österreichische Opernsängerin
 Severin Bartos (1920–2003), deutscher Verwaltungsjurist
 Tadeusz Bartoś (* 1967), polnischer Philosoph und Theologe
 Tomáš Bartoš (* 1985), slowakischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Bárdos
 Barthos
 Bartosch
 Bartus